Алескеров, Фуад: Алескеров, Фуад Муртуз оглы (род. 1959) — государственный деятель Азербайджана.
 Алескеров, Фуад Тагиевич (род. 1951) — российский математик, экономист.